Triád (kriminalisztika)
 Triád (kémia), Döbereiner triádja(i)
 triádok, a Patthána buddhista szöveg egyes részei